Metopomyza är ett släkte av tvåvingar. Metopomyza ingår i familjen minerarflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Minerarflugor
Metopomyza